IRIX,az SGI cég 2006-ban abbahagyott, UNIX System V-alapú operációs rendszere
 IRIX, rózsaszirom-kivonatból készült kozmetikum a bőr kezelésére. Gyógyszertári változata a Naksol.